L’aedélite est un terme de minéralogie désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
 la natrolite selon  Richard Kirwan (Elements of Mineralogy, 1784) ;
 la prehnite selon Walmstedt.

Le nom fait référence à la région d’Aedelfors en Suède, qui a donné de nombreux minéraux nouveaux au .